Heinegg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd von Heintschel-Heinegg (* 1945), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hanns Georg Heintschel-Heinegg (1919–1944), österreichischer Lyriker, Theologiestudent und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus